Le Jourdil steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Saint-Jean-d’Aulps im Département Haute-Savoie, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Thorens-Glières im Département Haute-Savoie, Frankreich